Wiatr ze wschodu (film 1941)
 Wiatr ze wschodu (film 1993)